Джамнагар имеет значения:

 Джамнагар — город в штате Гуджарат, Индия.
  Джамнагар — округ в штате Гуджарат, Индия.